Nickelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitta Nickelsen (* 1965), deutsche Journalistin und Medienmanagerin
 Ellin Nickelsen (* 1956), deutsche Schriftstellerin
 John Reinert Nickelsen (1865–1950), deutscher Kunstverglaser
 Kärin Nickelsen (* 1972), deutsche Wissenschaftshistorikerin